Planet Earth (filme) - telefilme de FC com John Saxon
Planet Earth (telessérie) - documentário da BBC
Planet Earth, álbum da banda portuguesa Ramp